Кайтуков — осетинская фамилия.

Известные носители
 Кайтуков, Александр Сергеевич (1978—2014) — подполковник ФСБ РФ, сотрудник группы «Вымпел».
 Кайтуков, Георгий Харитонович (1911—2002) — советский осетинский и российский поэт и переводчик.
 Кайтуков, Казгери Садулаевич (1909—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Кайтуков, Темболат Темурович (1933—1997) — Герой Социалистического Труда.